Genesi[s] — другий студійний альбом металкор-гурту Woe, Is Me, випущений 20 листопада 2012 року.

Список композицій

Джерела 
Genesi[s] 

Альбоми Woe, Is Me
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми